Villanueva de Cameros är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villanueva de Cameros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villanueva de Cameros är huvudsakligen kuperad. Villanueva de Cameros ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Villanueva de Cameros. Runt Villanueva de Cameros är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villoslada de Cameros,  km söder om Villanueva de Cameros. I omgivningarna runt Villanueva de Cameros växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien